Parisopstanden var en opstand i Frankrig, der startede med, at universitetsstuderende var utilfredse over, at de fik så lidt medbestemmelse på universiteterne, hvor de selv gik. De ville have 50 % medbestemmelse. Autoriteterne ville ikke overveje dette. De unge begyndte nu at demonstrere med vold og besættelser, hvilket førte til en midlertidig nedlukning af universiteterne. I Frankrig var der voldsomme kampe mellem politiet og demonstranterne. I sangen ”Paris-mai”, 6. vers, beskrives der tilmed, at unge mænd drukner i kampen om et nyt styre, hvilket også er nævnt i bogen En mosaik om ungdomsoprøret 1968. I Frankrig var det også arbejderklassen, som begyndte at demonstrere, hvilket tydeligt kan ses i sangteksterne fra samtiden. Det var derfor ikke kun universitetsforholdene, det handlede om, men også om præsident Charles de Gaulles styreform generelt. Der blev lagt op til generalstrejke om krav til nye sociallove fra de store fagforbund. I Frankrig udskrev præsident Charles de Gaulle valg og vandt igen, så studenterne led et nederlag, fordi deres mål var at ændre systemet. Alligevel fik de åbnet franskmændenes øjne for sagen, og en større del af befolkningen demonstrerede for nye sociallove.

Opstanden
Begivenheder i 1968